Thomas Harriot – angielski astronom
 Harriot – planeta pozasłoneczna nazwana na cześć Thomasa Harriota
 Harriot – krater księżycowy nazwany na cześć Thomasa Harriota